Le MR-73 est un matériel roulant du Métro de Montréal.
 Le Manurhin MR 73 est un revolver double action français.
 MR 73 est un film français  de Olivier Marchal avec Daniel Auteuil, Olivia Bonamy, Gérald Laroche.